Lindroth är ett svenskt efternamn, som burits av bland andra:

 Adolf Lindroth (1876–1954), svensk grosshandlare
 Adolf Fredrik Lindroth (1824–1895), violinist och kompositör
 Anders Lindroth (född 1948), svensk naturgeograf
 Arne Lindroth (1910–1985), svensk zoolog
 Bengt Lindroth (född 1942), svensk journalist
 Björn Lindroth (1931–1999), svensk textförfattare och konstnär
 Carl Lindroth (grosshandlare) (1833–1904)
 Carl H. Lindroth (1905–1979), svensk entomolog
 Emil Lindroth (född 1979), svensk skådespelare och musiker
 Gustaf Lindroth (1883–1967), geolog och ingenjör
 Gösta Lindroth (1899–1973), målare, tecknare och teckningslärare
 Hasse Lindroth (1938–2022), svensk konstnär
 Henry Lindroth (1910–1993), svensk kompositör
 
 Jan Lindroth (född 1940), idrottshistoriker
 Jenny Lindroth (född 1979), svensk skådespelare
 John Lindroth (1906–1974), finländsk stavhoppare
 Kalle Lindroth (född 1989), finländsk musiker, skådespelare och TV-programledare
 Katarina Werner Lindroth (född 1959), skådespelare och regissör
 Knut Lindroth (1873–1957), svensk skådespelare och teaterdirektör
 Kurt Lindroth (1918–1987), jurist och ämbetsman 
 Lasse Lindroth (1972–1999), svensk komiker
 Lillie Lindroth (1908–1977), svensk skådespelare och sångerska
 Ludvig Lindroth (1845–1931), översättare, språklärare och pedagog
 Malin Lindroth (född 1965), dramatiker och författare
 Margareta Lindroth (1920–2006), svensk sångerska
 Pelle Lindroth (född 1976), artist och låtskrivare
 Per Lindroth (1878–1933), svensk tecknare och illustratör
 Peter Lindroth, politiker
 Sten Lindroth (1914–1980), svensk idéhistoriker
 Volger Lindroth (1930–2009), dragspelare

Svenska efternamn